Фертл има више значења:
 Фертл (Ајова)
 Фертл (Минесота)